El término Facultad de Agronomía puede hacer referencia a:

A la Facultad de Agronomía (Universidad de Buenos Aires) de la Universidad de Buenos Aires.
A la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales (Universidad Nacional de La Plata)  de la Universidad Nacional de La Plata.

A la Facultad de Agronomía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

A la Facultad de Agronomía de la Universidad de El Salvador.

A la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

 A la Facultad de Agronomía (Universidad Autónoma de Sinaloa) de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

A la Facultad de Agronomía (Universidad de la República) de la Universidad de la República.